Franciaország
Linac, város Franciaországban, Lot megyében

Más
Linac 1, a CERN első lineáris gyorsítója
Linac 2, a CERN lineáris gyorsítója (1978)
Linac 3, a CERN lineáris gyorsítója (1994)